Ко́йрино́я () — остановочный пункт на 50,1 км перегона Леппясилта — Питкяранта линии Янисъярви — Лодейное Поле.

Общие сведения 
Остановочный пункт расположен в одноимённом посёлке Питкярантского городского поселения Питкярантского района Республики Карелия. В настоящее время остановочный пункт не работает по причине отмены любого пассажирского движения, а этому предшествовало сокращение маршрута поезда Лодейное Поле – Янисъярви до станции Питкяранта. Однако, пока не вышел соответствующий приказ, говорить о ликвидации пункта рано.
До 1950-х годов на месте современного остановочного пункта Койриноя располагалась платформа Койвуселькя ().
Современный остановочный пункт был утверждён в 1970-х годах после ликвидации одноимённой станции, находившейся севернее в 1800 м. Причиной переноса остановки, в основном, было отсутствие населения возле прежней станции и близость нового места к посёлку Койриноя. В целях удобства остановочный пункт был именован также как и бывшая станция. Следует отметить, что на большинстве карт местоположение современного остановочного пункта указано именно в месте, где располагалась станция Койриноя.

Станция Койриноя 

Станция Койриноя была открыта 1 сентября 1932 года в составе третьей очереди линии Янисъярви — Лодейное Поле. Станция находилась вдали он населённых пунктов  на современном 48,35 км . Недалеко от бывшей южной горловины до сих пор эксплуатируется исторический финский мост.

21 сентября 2019 года жители города Питкяранта устроили на железнодорожном  вокзале митинг в защиту восстановления железнодорожного сообщения с Санкт-Петербургом. Однако Алексей Кайдалов, министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, разъяснил, что "Министерство финансов Республики Карелия считает невозможным направление средств на исполнение полномочий, не отнесённых к компетенции республики".

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта Койриноя на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта Койриноя на railwayz.info
 Паспорт станции Койриноя на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта Койриноя на сайте РЖД.
 Паспорт остановочного пункта Койриноя на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Янисъярви-Лодейное Поле.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939, 1940 и 1942 гг.

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1932 году
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту
Закрытые и разобранные станции